Geografia:
 L'Artiga, llogaret del municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça
 L'Artiga (francès: Lartigue), municipi francès del departament de Gers, a la regió de Migdia-Pirineus